Étienne de Habsbourg-Lorraine peut désigner :
 Plusieurs membres de la Maison de Habsbourg-Lorraine ont porté le prénom d'Étienne / Stéphane :
 Étienne (ou Stéphane) de Habsbourg-Lorraine (1817-1867), palatin de Hongrie
 Étienne (ou Stéphane) de Habsbourg-Lorraine (1932-1998), prince de Toscane